Дельтаэдр — это многогранник, все грани которого являются правильными треугольниками. Название взято от греческой заглавной буквы дельта (), которая имеет форму равностороннего треугольника. Существует бесконечно много дельтаэдров, но из них только восемь выпуклы, и они имеют 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 20 граней.

Число граней, рёбер и вершин перечислены ниже для каждого из восьми дельтаэдров.

Выпуклые дельтаэдры 
Всего существует 8 выпуклых дельтаэдров, 3 из которых являются платоновыми телами, а 5 — многогранниками Джонсона.

У дельтаэдра с 6 гранями некоторые вершины имеют степень  3, а некоторые — степень 4. В дельтаэдрах с 10, 12, 14 и 16 гранями некоторые вершины имеют степень 4, а некоторые  — степень 5. Эти пять неправильных дельтаэдров принадлежат классу правильногранных многогранников — выпуклых многогранников с правильными многоугольниками в качестве граней.

Не существует выпуклого дельтаэдра с 18 гранями. Однако  даёт пример октаэдра, который либо может быть сделан выпуклым с 18 неправильными гранями, либо с двумя наборами по три равносторонних треугольника, лежащими в одной плоскости.

Нестрого выпуклые случаи 
Существует бесконечно много дельтаэдров с копланарными (лежащими в одной плоскости) треугольниками.  Если множества копланарных треугольников считаются одной гранью, можно насчитать меньше граней, рёбер и вершин.  Копланарные треугольные грани могут быть слиты в ромбические, трапециевидные, шестиугольные или другие равносторонние многоугольные грани. Каждая грань должна быть выпуклым полиамондом, таким как , , , , , ,  и , ...

Некоторые небольшие примеры

Невыпуклые дельтаэдры 
Невыпуклых и тороидальных дельтаэдров существует бесконечно много.

Пример дельтаэдра с самопересекающимися гранями
 Большой икосаэдр — тело Кеплера — Пуансо, с  20 пересекающимися треугольниками
 

Другие невыпуклые дельтаэдры можно получить путём добавления пирамид к граням всех 5 правильных многогранников:

Другие наращения тетраэдров:

Также путём добавления к граням перевёрнутых пирамид:

Примечания

Литература

 (Авторы показали, что существует только 8 выпуклых дельтаэдров. )

Многогранники